Gérard Thurnauer (1926-2014), architecte français ;

 Agnès Thurnauer (1962- ), artiste franco-suisse.